

Lokalizacje

Niemcy 
 Essenbach – dzielnica gminy Odelzhausen w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Dachau
 Essenbach – gmina targowa w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Landshut